XLU steht für:
 Flugplatz Léo (IATA-Code), Flughafen von Léo, Provinz Sissili, Burkina Faso

xlu steht für:
 Keilschrift-Luwisch (ISO-639-3-Code), Schriftdialekt der luwischen Sprache

Abkürzung